Каррассо () — фамилия. Известные носители:
 Седрик Каррассо (род. 1981) — французский футбольный вратарь.
 Жоанн Каррассо (род. 1988) — французский футбольный вратарь, младший брат Седрика.

См. также 
 Карассо, Эммануил